Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 85 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 3 августа. В турнире приняли участие 23 спортсмена из 20 стран. 

При равенстве результатов победу по меньшему личному весу одержал поляк Адриан Зелиньский, опередивший россиянина Апти Аухадова. Главные фавориты соревнований мировой рекордсмен Андрей Рыбаков из Белоруссии и олимпийский чемпион 2008 китаец Лу Юн не смогли взять начальный вес соответственно в рывке и толчке.

Медалисты

Рекорды 
Мировые и олимпийские рекорды до Олимпиады.

Результаты

Примечания

Ссылки 
Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012